AboutUs.org est un annuaire Web des noms de domaines Internet. Il est similaire à DMOZ et Alexa en ce sens qu'il liste les sites web accompagnés d'informations sur leurs contenus. Une différence est que c'est un wiki, avec des modifications ouvertes seulement par le propriétaire des noms de domaine concerné. Ray King a créé AboutUs avec une équipe de cinq personnes.

Contenus de sites Web 

Il y a eu plus de 3 millions d'articles créés sur AboutUs.org au mois d'. La plupart des articles ont été créés par un bot informatique. Dans bon nombre de cas, le contenu est simplement une re-publication des contenus About us, About me, Qui sommes-nous ou de la page d'information équivalente sur le site web. De telles pages décrivent généralement l'entité et peuvent contenir de l'information auto-promotionnelle, ce que AboutUs.org n'exclut pas. Dans bien d'autres cas, le contenu d'un article consiste à recenser les données whois du site web.

Utilisation des Données 
Quelques sites web qui analysent les domaines et lien de trafic font un lien vers AboutUs.org avec un objectif d'ajouter une référence supplémentaire. Notamment le site  "Whois"  qui référence désormais l'annuaire AboutUs.org aux côtés de l'information standard sur le serveur, le propriétaire du nom de domaine, l'historique et les données complémentaires.

Le site est aussi référencé à partir des commentaires des données whois provenant des greffiers de noms de domaines Network Solutions et Register.com.

Critiques

Vie privée 
Quelques propriétaires de sites web n'aiment pas voir publiées les informations de contact du propriétaire du site ou de l'inscrit. Bien que cette information soit publiquement disponible en provenance d'autres sources, AboutUs fait en sorte qu'elle soit disponible sous un format tel qu'on puisse la trouver par un moteur de recherche, la rendant ainsi plus aisément accessible au public. AboutUs a répondu à cette critique en cessant sa première pratique qui consistait à afficher les numéros de téléphone au format texte, au lieu de restituer ces informations dans un format image.

Republication 
Quelques propriétaires de sites se plaignent de la pratique d'AboutUs consistant à republier des contenus copyrightés provenant de pages 'qui-sommes-nous'. Le robot du site prend une image et un échantillon de texte et la republie. AboutUs.org se défend en disant que Google et Alexa font la même chose en extrapolant une partie du site web pour la publication dans une recherche.

Comme sur Wikipedia, il est possible pour un visiteur de modifier le contexte de l'information AboutUs.org, tout comme modifier le nom d'un contributeur, ou de coller dedans des déclarations qui ne sont pas faites par l'auteur.

Financement 

Les développeurs ont reçu d'après certaines informations plus d'un million de dollars en financement. Ils ont un objectif et un financement d'amorçage pour lister tous les sites web pour une première "prépopulation".

Références

Liens externes 
 AboutUs.org
 AboutUs.org/Accueil — accueil francophone -  (en construction)
 Portail:AboutUsBienvenue Nous sommes en train de construire une ressource wiki sur l'internet qui nous l'espérons viendra compléter d'autres ressources web géniales telles que Google et Wikipedia. Nous travaillons pour fusionner le commercial avec l'informationnel en aidant les personnes à organiser l'information qui est importante pour eux., 
 Marshall Kilpatrick, AboutUs: A Wiki About Every Website, TechCrunch, .
 "AboutUs.org gets $1 million funding - excuse me?, " CenterNetworks weblog entry, 11/14/2006.
 Startup hits the money with biz wiki -  Portland Business Journal
 AboutUs.org - Is it Ethical?, Ajay - On the Road called Life! webblog entry, .

Site web américain
Annuaire web
Projet utilisant MediaWiki
Entreprise ayant son siège à Portland (Oregon)